|-
| 145701 - || 4269 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 145702 - || 4274 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 145703 - || 4389 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 145704 - || 4537 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 145705 - || 5149 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 145706 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 145707 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 145708 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 145709 Rocknowar ||  || 28 septembrie 1981 || Siding Spring || 
|-
| 145710 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145711 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145712 - ||  || 18 ianuarie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 145713 - ||  || 6 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 145714 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 145715 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 145716 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 145717 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 145718 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 145719 - ||  || 18 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 145720 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145721 - || 1993 PG || 13 august 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145722 - ||  || 11 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145723 - || 1993 YT || 21 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 145724 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145725 - ||  || 11 februarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145726 - ||  || 3 aprilie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145727 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145728 - || 1994 RO || 7 septembrie 1994 ||  || 
|-
| 145729 - ||  || 5 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145730 - ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145731 - || 1995 AU || 5 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 145732 Kanmon ||  || 21 februarie 1995 ||  || 
|-
| 145733 - ||  || 22 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145734 - ||  || 25 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145735 - ||  || 25 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145736 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145737 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145738 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145739 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145740 - ||  || 27 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145741 - ||  || 29 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145742 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145743 - ||  || 30 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145744 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145745 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145746 - ||  || 18 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145747 - ||  || 22 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145748 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145749 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145750 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145751 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145752 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145753 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145754 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145755 - ||  || 12 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145756 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145757 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145758 - ||  || 1 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145759 - ||  || 6 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145760 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145761 - ||  || 5 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145762 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 145763 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 145764 - ||  || 12 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145765 - ||  || 29 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145766 || 1997 MX || 26 iunie 1997 ||  || 
|-
| 145767 - || 1997 PW || 3 august 1997 || Caussols || 
|-
| 145768 Petiška ||  || 12 august 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 145769 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145770 - ||  || 13 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 145771 - ||  || 1 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 145772 - ||  || 20 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145773 - ||  || 20 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145774 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145775 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145776 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145777 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145778 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145779 - || 1998 CC || 1 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 145780 ||  || 21 februarie 1998 ||  || 
|-
| 145781 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145782 - ||  || 29 martie 1998 ||  || 
|-
| 145783 - || 1998 KF || 16 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145784 - ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145785 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145786 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145787 - ||  || 18 august 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 145788 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145789 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145790 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145791 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145792 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145793 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145794 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145795 ||  || 14 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 145796 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145797 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145798 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145799 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145800 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-